

События 
 9 февраля — первая всероссийская перепись населения.
 4 марта — Уильям Мак-Кинли сменил Гровера Кливленда на посту президента США.
 13 марта — в США основан Университет штата Калифорния в Сан-Диего.
 5 апреля — в Австро-Венгерской империи издан указ, установивший некоторое равноправие немецкого и чешского языков в судах и учреждениях Чехии и Моравии.
 17 апреля — Османская империя объявила войну Греции, поддержавшей восстание на острове Крит.
 15 мая — в Санкт-Петербурге вышел в свет первый номер журнала «Русское экономическое обозрение» под редакцией М. М. Фёдорова.
 17 мая — в результате обмена нотами, начатого 8 мая, заключено Австро-русское соглашение о сохранении статус-кво на Балканском полуострове.
 19 мая — закончился срок заключения Оскара Уайльда в Редингской тюрьме.
 6 июня — начался Вимбергский съезд Социал-демократической партии Австрии, завершившийся 12 июня расчленением партии на национальные социал-демократические группы.
 12 июня — Ассамское землетрясение на северо-западе Индии на площади в 23 000 км².
 22 июня — празднование бриллиантового юбилея королевы Виктории.
 8 августа — на испанском курорте Санта-Агеда итальянским анархистом Микеле Анджиолилло убит премьер-министр Испании Антонио Кановас дель Кастильо. Пост премьер-министра временно занял генерал Марсело Аскаррага.
 12 октября — состоялся первый футбольный матч, зафиксированный и анонсированный российский спортивной печатью. Играли команды «Санкт-Петербургского кружка любителей футбола» («Спорт») и «Василеостровского общества футболистов», последние победили со счётом 6:0.
 1 ноября — студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб «Ювентус».
 25 ноября — Испания предоставила Кубе автономию, однако война за освобождение острова продолжилась.
 Курт Гензель ввёл p-адические числа.
 Денежная реформа Витте.
 Феликс Хоффманн синтезирует аспирин и героин.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Авиация

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1897 году
 6 января — Ференц Салаши, венгерский политический и государственный деятель, коллаборационист(казнён 1946).
 19 января — Эмиль Морис, личный телохранитель Гитлера (ум. 1972).
 23 января — Ева Симонайтите, литовская писательница (ум. 1978).
 4 февраля — Людвиг Эрхард, западногерманский экономист и государственный деятель (ум. 1977).
 10 февраля — Джон Фрнклин Эндерс, американский вирусолог, лауреат Нобелевской премии (ум. 1985).
 1 марта — Константин Владимирович Чибисов, советский физико-химик (ум. 1988).
 6 марта — Йозеф Берхтольд, государственный и политический деятель нацистской Германии. Фактически — первый руководитель СС, второй рейхсфюрер СС (с 1 ноября 1926 по 1927). Обергруппенфюрер СА (30 января 1942).
 24 марта — Вильгельм Райх, австрийский и американский психолог, один из основоположников европейской школы психоанализа (ум. 1957).
 28 марта — Херардо Матос Родригес, аргентинский и уругвайский композитор и журналист, автор Кумпарситы (ум. 1948) .
 17 апреля — Торнтон Уайлдер, американский прозаик, драматург и эссеист (ум. 1975).
 18 апреля — Шовкет Мамедова, азербайджанская оперная певица и педагог, народная артистка СССР (ум. 1981).
 19 апреля — Дзироэмон Кимура, японский долгожитель, старейший из когда-либо живших на земле людей, чей возраст установлен достоверно (ум. 2013).
 14 мая — Роберт Людвигович Бартини, советский авиаконструктор (ум. 1974).
 18 мая — Фрэнк Капра, американский кинорежиссёр, лауреат премии «Оскар» (ум. 1991).
 23 мая — Игорь Евгеньевич Аничков, советский лингвист (ум. 1978).
 27 мая — Джон Кокрофт, британский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1951) (ум. 1967).
 29 мая (11 июня) — Татьяна Николаевна (великая княжна), вторая дочь императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны (расстреляна 1918).
 12 июня — Энтони Иден, британский политик, государственный деятель, премьер-министр Великобритании (1955—1957) (ум. 1977).
 16 июня — Георг Виттиг, немецкий химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1979).
 22 июня — Бюль-Бюль, советский и азербайджанский оперный певец-тенор, народный артист СССР (ум. 1961).
 6 июля — Анатолий Борисович Мариенгоф, русский поэт-имажист, драматург, мемуарист (ум. 1962).
 20 июля — Тадеуш Рейхштейн, швейцарский химик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и химии (1950) (ум. 1996).
 2 августа — Михаил Леонидович Слонимский, русский советский писатель (ум. 1972).
 11 августа — Энид Блайтон, английская детская писательница (ум. 1968).
 10 сентября — Жорж Батай, французский философ и писатель (ум. 1962).
 12 сентября — Ирен Жолио-Кюри, французский физик и химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1935) (ум. 1956).
 25 сентября — Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1949 года (ум. 1962).
 3 октября — Луи Арагон, французский поэт и прозаик, участник движения Сопротивления в годы Второй мировой войны (ум. 1982).
 15 октября — Илья Арнольдович Ильф, русский советский писатель, драматург. сценарист, фотограф, журналист (ум. 1937).
 29 октября — Йозеф Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды нацистской Германии (совершил самоубийство 1945).
 15 ноября — Эньюрин Бивен, британский политик-лейборист (ум. 1960).
 24 ноября — Чарльз «Лаки» Лучиано американский гангстер, итальянского происхождения (ум. 1962).
 26 декабря — Стивен Кэмпбелл, первый гайанский политический и общественный деятель (ум. 1966).
 28 декабря — Иван Степанович Конев, советский полководец, Маршал Советского Союза (ум. 1973).
 29 декабря — Георгий Авдеевич Раевский, русский поэт и прозаик, автор статей о театре (ум. 1963).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1897 году

 19 февраля — Карл Теодор Вейерштрасс, немецкий математик (род. 1815).
 20 марта — Аполлон Николаевич Майков, русский поэт (род. 1821).
 3 апреля — Иоганн Брамс, немецкий композитор (род. 1833).
 12 мая — Минна Кант, финская писательница (род. 1844).
 18 мая — Николай Алексеевич Любимов, русский физик, публицист (род. 1830).
 8 августа — Антонио Кановас дель Кастильо, премьер-министр Испании в 1875 — 1881, 1884 — 1885, 1890 — 1892 и 1895 — 1897 годах (род. 1828)
 12 августа — Фёдор Иванович Буслаев, русский филолог и искусствовед (род. 1818).
 17 сентября — Елена Сергеевна Горчакова, русский педагог, поэтесса, автор путевых очерков (род. 1824).
 30 сентября — Фредерик Годфруа (Годефруа), французский филолог и историк литературы, журналист и педагог (род. 1826).
 2 октября — Хуршидбану Натаван, азербайджанская поэтесса, дочь последнего карабахского хана Мехтикули-хана, внучка Ибрагим Халил-хана (род. 1832).
 8 октября — Алексей Кондратьевич Саврасов, русский художник (род. 1830).
 11 октября — Леон Боэльман, французский композитор и органист (род. 1862).
 18 октября — Евгений Фёдорович Корш, русский журналист, издатель (род. 1810).
 19 октября — Джордж Мортимер Пульман, американский изобретатель и промышленник, конструктор спальных вагонов (род. 1831).
 17 декабря — Альфонс Доде, французский писатель (род. 1840).

См. также

Примечания